Manterola ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Manterola (* 1936), spanischer Bauingenieur
 Ugazi Manterola (* 2004), spanische Handballspielerin